Скадовськ — місто і морський порт на березі  Джарилгацької затоки  Чорного моря. Адміністративний центр Скадовського району Херсонської області.
 «Скадовськ» — артилерійський катер спеціального призначення Військово-Морських Сил України.

Багатозначні терміни